Die Saison 1958/59 war die dritte Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister wurde die SpVg Beckum, die auf den Aufstieg in die II. Division West verzichtete. Aus der Gruppe 1 stiegen der TSV Detmold, die SG Gronau und Teutonia Lippstadt, aus der Gruppe 2 der TuS Eiringhausen, SuS Hüsten 09 und SuS Menden 09 ab. Aus der II. Division West stieg keine Mannschaft ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 der SC Hassel und Union Herford und in die Gruppe 2 der TBV Mengede, die Spvg Plettenberg und der VfL Schwerte auf.

Tabellen

Gruppe 1

Gruppe 2 
Zur Saison 1959/60 wechselte der Erler SV 08 in die Gruppe 1. Das Spiel TuS Eiringhausen gegen Erler SV 04 (4:4) wurde mit 0:0 Tore für Erle gewertet. Die Wertung erfolgte erst während der Entscheidungsrunde gegen den Abstieg.

Entscheidungsrunde gegen den Abstieg 

Die punktgleichen Mannschaften aus Dahlhausen, Eiringhausen und Menden ermittelten im Ligasystem zwei Absteiger. Nach dem Spiel zwischen dem SC Dahlhausen und dem TuS Eiringhausen (2:1) verprügelten mehrere Eiringhausener Spieler den Schiedsrichter, der daraufhin im Krankenhaus behandelt werden musste. Als Konsequenz wurde der TuS Eiringhausen bis zum 30. Juni 1960 aus dem Verband ausgeschlossen. Das ausstehende Spiel zwischen Menden und Eiringhausen wurde abgesetzt. Eiringhausen und Menden stiegen ab.

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Die Spiele wurden am 26. April und 1. Mai 1959 ausgetragen. Beckum setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West 1959/60.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1958/59
1959